Riechmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Riechmann (* 1944), deutscher Staatsbürger, wegen Mord in den USA inhaftiert
 Dirk Riechmann (* 1967), deutscher Fußballspieler

 Norbert Riechmann (* 1956), deutscher Improvisationstheater-Musiker, siehe Die Gorillas
 Thomas Riechmann (1966–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wolfgang Riechmann (1947–1978), deutscher Elektronik-Musiker

Siehe auch:
 Richmann (Begriffsklärung)